Courcy est un nom de lieu et un patronyme (ou un élément de celui-ci).

Toponyme 

 Courcy, commune française du Calvados ;
 Courcy, commune française de la Manche ;
 Courcy, commune française de la Marne ;
 Courcy-aux-Loges, commune française du Loiret ;
 île De Courcy, une île de Colombie-Britannique.

Patronyme 

famille
 Famille de Courcy ;

personnalités
 Alcide Courcy, homme politique québécois ;
 Alfred de Courcy (1816-1888) assureur français ;
 Betty de Courcy Ireland (1911-1999), militante socialiste anti-guerre ;
 Camille Courcy (1991-), journaliste, camérawoman et réalisatrice de documentaires française ;
 Charles de Courcy (1834-1917 ), auteur dramatique et journaliste français ;
 Diane De Courcy, femme politique québécoise, ministre de 2012 à 2014 ;
 Sir Everton de Courcy Weekes (1925-), joueur de cricket barbadien ;
 Françoise Cornélie de Courcy épouse du comte Charles de Tryon ;
 Frédéric Charlot de Courcy (1796-1862), homme de lettres français ;
 Henri Roussel de Courcy (1827-1887), général de division français ;
 John de Courcy (1160-1219), seigneur anglo-normand conquérant de l'Ulster ;
 Jean de Courcy (1340-?), seigneur et trouvère normand ;
 Michael de Courcy (?-1824), amiral britannique ;
 Michael de Courcy Fraser Holroyd (1935-), écrivain et biographe britannique ;
 Pol Potier de Courcy, historien et généalogiste français.

Autres 

 Hôtel de Courcy, hôtel particulier rennais, siège du conseil régional de Bretagne
 Gare de Courcy - Brimont
 Château de Courcy, en Calvados, en France
 Château de Courcy, à Fontenay-sur-Mer, en France
 Alfred de Courcy, patrouilleur, ravitailleur d'hydravion

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme